Sedang (Betung), een plaats in Indonesië
Sedang (Abiansemal), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing